Myelois är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Myelois ingår i familjen mott.

Dottertaxa till Myelois, i alfabetisk ordning 

 Myelois aeneella
 Myelois afghanella
 Myelois albicostalis
 Myelois alternella
 Myelois amurensis
 Myelois atrimaculalis
 Myelois basifuscalis
 Myelois britannicella
 Myelois buxtoni
 Myelois calicatella
 Myelois cardui
 Myelois chrysorrhoeella
 Myelois cinctipalpella
 Myelois cinerea
 Myelois cinnerethella
 Myelois circumdatella
 Myelois circumvoluta
 Myelois cognata
 Myelois conformella
 Myelois constans
 Myelois constanti
 Myelois cribella
 Myelois cribratella
 Myelois cribrella
 Myelois demawendella
 Myelois echinopisella
 Myelois ephestialis
 Myelois fulgidella
 Myelois fuscicostella
 Myelois gilvescentella
 Myelois griseella
 Myelois grossipunctella
 Myelois heratella
 Myelois heringi
 Myelois hispanicella
 Myelois immaculatella
 Myelois impunctata
 Myelois incompta
 Myelois infumatella
 Myelois jerusalemella
 Myelois livens
 Myelois luteotinctella
 Myelois lutescentella
 Myelois luticornella
 Myelois margaritella
 Myelois marsyusalis
 Myelois medullalis
 Myelois micropunctella
 Myelois millierella
 Myelois multiforella
 Myelois myopalis
 Myelois mystica
 Myelois nigrapeza
 Myelois nigripalpella
 Myelois niveisplendella
 Myelois nivosella
 Myelois octopunctella
 Myelois osseella
 Myelois ossicolor
 Myelois ottoella
 Myelois pallipedella
 Myelois palpalbidella
 Myelois paucipunctella
 Myelois plumbaginella
 Myelois pluripunctella
 Myelois pseudocribrum
 Myelois pulverisnebulalis
 Myelois pumicosa
 Myelois quadripunctella
 Myelois quinquepunctella
 Myelois rhizobiella
 Myelois ronja
 Myelois staudingerella
 Myelois subcognata
 Myelois synclina
 Myelois tabidella
 Myelois tetricella
 Myelois tetrix
 Myelois umbratella
 Myelois unipunctella

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Myelois